Sulpicia puede referirse a lo siguiente:

 Sulpicia (esposa de Casio Longino), hija de Servio Rufo y esposa de Lucio Casio Longino.
 Sulpicia (esposa de Elio Tuberón), hija de Servio Rufo y esposa de Quinto Elio Tuberón.
 Sulpicia la Mayor, poetisa romana del 
 Sulpicia la Menor, poetisa romana del siglo I.
 Sulpicia Pretextata, esposa de Craso Frugi.